

Заболотці (Заблотце) — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Заболотці (Заблотце) — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства